Новонадеждинська сільська рада — сільське поселення, Благовіщенський район, Башкортостан, Росія
 Новонадеждинська сільська рада — сільська рада, Близнюківський район, Харківська область, Україна